Paul Hunter Classic 2018 – trzeci rankingowy turniej sezonu snookerowego 2018/2019. Turniej ten rozegrany został w dniach 22-26 sierpnia 2018 w Stadthalle w mieście Fürth (Niemcy).

Nagrody 
Zwycięzca: £ 20 000 
II miejsce: £ 10 000 
Półfinalista: £ 4 500 
Ćwierćfinalista: £ 3 000 
Ostatnia 16: £ 1 725 
Ostatnia 32: £ 1 000 
Ostatnia 64: £ 600 

Pula nagród: £ 100 000

Runda kwalifikacyjna

Runda 1 
Do 4 frame’ów

Runda 2 
Do 4 frame’ów

Drabinka turniejowa

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finały

Breaki stupunktowe turnieju 

 147  Michael Georgiou
 147  Jamie Jones
 144, 125, 116, 104, 101  Chris Wakelin
 143  Thepchaiya Un-Nooh
 141  Jackson Page
 137, 102  Jack Lisowski
 134, 106  Lee Walker
 129  Eden Szaraw
 123, 100  Luca Brecel
 120, 111  Kyren Wilson
 115, 103  Liam Highfield
 113, 107  Scott Donaldson
 110  Peter Ebdon
 109, 108, 108  Zhang Yong

 109, 107, 101  Mark Davis
 108  Gary Wilson
 107  Fergal O’Brien
 106, 100  Rod Lawler
 106  Shaun Murphy
 105  Tom Ford
 105  Noppon Saengkham
 104  Harvey Chandler
 104  Kurt Maflin
 102  Peter Lines
 101  Dominic Dale
 101  Andrew Higginson
 101  Jimmy Robertson
 100  Sam Baird

Przypisy 

Paul Hunter Classic
2018 w Niemczech
2018 w sporcie